Die 68. Rallye Finnland war der achte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2018. Die Rallye bestand aus 23 Wertungsprüfungen (WP) und wurde zwischen dem 26. und dem 29. Juli gefahren.

Bericht 
Ott Tänak (Toyota) gewann die Rallye vor allem wegen mehreren WP-Bestzeiten am Samstag. Nach 23 Wertungsprüfungen gewann Tänak mit 32,7 Sekunden Vorsprung auf Mads Østberg (Citroën), der in einem spannenden Zweikampf um Rang zwei gegen Jari-Matti Latvala (Toyota) 2,8 Sekunden ins Ziel rettete. Für Tänak war es der zweite Saisonsieg und sein insgesamt vierter in der obersten Rallye-Klasse WRC.

Tänak hatte seine Siegambitionen von Beginn an deutlich klargemacht und schon die erste WP zum Auftakt am Donnerstagabend gewonnen. Dass er am Freitag Bestzeiten fahren konnte, war dann eine Überraschung, denn als dritter Starter fand er auf den Schotterstrassen schlechtere Bedingungen vor als Østberg, der als Nummer neun auf die Strecke fuhr. Dennoch lagen ihre Zeiten am Freitag stets dicht beieinander, insgesamt wechselte die Führung viermal zwischen den beiden hin und her. Ab Samstagmorgen konnte Østberg nicht mehr mit dem Tempo von Tänak mithalten.

Im Duell der beiden WM-Anwärter machte Sébastien Ogier (M-Sport-Ford) auf Thierry Neuville (Hyundai) Punkte gut. Beide mussten am Freitag mit frühen Startposition antreten und konnten so nicht in den Kampf um das Podium eingreifen. Ogier kam auf Rang fünf ins Ziel, Neuville auf Position neun. Da Ogier bei der Powerstage aber leer ausging und Neuville als Vierter zwei Bonuspunkte erreichte, schrumpfte der Vorsprung von Neuville um sechs Punkte auf 21 Zähler.

Vierter wurde, wie schon zuletzt bei der Rallye Italien Hayden Paddon, der damit der beste Hyundai-Pilot war. Paddon wusste den Vorteil seiner hinteren Startposition am Freitag auszunutzen und zeigte eine solide Leistung. Allerdings profitierte er am Schlusstag vom Ausfall von Esapekka Lappi (Toyota). Der flog in der 20. WP bei hohem Tempo von der Straße, Lappi und Beifahrer Janne Ferm blieben unverletzt.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 67 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website: https://www.wrc.com/
 Offizielle Webseite: https://www.nesterallyfinland.fi/en/

Einzelnachweise 

Finnland
2018